General Babka – film del 1924 diretto da Michael Curtiz
General Babka – film del 1930 diretto da Dezsõ Kertész